Рейф, Ралф, ранее Ральф () — английское мужское имя.

 Рейф Сполл — английский актёр
 Рейф Файнс — английский актёр
 Рейф Сагарин — американский эколог

См. также 
 Ральф

Примечания 

Английские мужские имена